AVB es una sigla que puede designar:

 al Audio Video Bridging, un conjunto de estándares usado para la transmisión de datos de audio y vídeo.
 a la Base Aérea de Aviano, según su código IATA.

Siglas